Golfo di Čichačëv – insenatura della costa occidentale dello stretto dei Tartari, nel mare del Giappone
 Isola di Čichačëv – isola russa del mar del Giappone
 Pëtr Aleksandrovič Čichačëv – storico, naturalista e geografo russo
 Monti Čichačëv – catena montuosa dei monti Altaj